Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Igor Sijsling e Tim van Rijthoven hanno sconfitto Diego Hidalgo e Sergio Martos Gornés con il punteggio di 5-7, 7-6(7-4), [10-5].

Teste di serie 

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (primo turno)
  Diego Hidalgo /  Sergio Martos Gornés (finale)

  Tejmuraz Gabašvili /  Arjun Kadhe (semifinale, ritirati) 
  Carlos Gómez-Herrera /  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)

Wildcard 

  Alejandro López Escribano /  Blas Ruiz Romero (primo turno)
  Mick Lescure /  Rayane Roumane (primo turno)

  Alejandro González /  Carlos Matarredona Valor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2021